Igor Strelkov peut désigner :

 Igor Guirkine alias Strelkov (1970-), militaire russe ;
 Igor Strelkov (1982-), footballeur russe.